Ралли Кипра (, ) — раллийное соревнование, которое проводится с 1970 года на острове Кипр. В 2000-06-ых и 2009-ом году входило в календарь чемпионата мира по ралли. В 1976-1999 и с 2014 года входит в Чемпионат Европы по ралли (ERC), а также с 2007 года является этапом ближневосточного чемпионата по ралли (MERC). В 2010-12 годах входило в календарь Intercontinental Rally Challenge (IRC). 

Ралли проходит по извилистым горным дорогам, чередуя асфальтовое и грунтовое покрытие. Считается довольно трудным состязанием из-за хрупкого каменистого грунта и сильной жары, а также отличается относительно медленной средней скоростью.  

В рамках чемпионата мира больше всего побед на счету Себастьена Лёба — четыре. Нассер Аль-Аттия выиграл Ралли Кипра семь раз (пять на Чемпионате Европы и дважды в рамках IRC), три победы на счету итальянца Алекса Фьорио и две у Роджера Кларка (у обоих в ERC).

Победители

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com

Ралли